Pflaumbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Pflaumbaum (1884–1971), deutscher Pädagoge und Historiker
 Walter Pflaumbaum (1891–1974), deutscher Agrarwissenschaftler und Politiker